Municipio de Villa Tunari es un municipio boliviano, ubicado en el Departamento de Cochabamba. El municipio de Villa Tunari es la tercera sección municipal de la Provincia de Chapare. Su asiento es Villa Tunari . La población creció de 52.886 a 71.146 durante 2001 a 2012 según el censo. Solo 8.692 de la población es urbana y se concentra en los corregimientos de Villa Tunari (3.213), Eterazama (3.359) y Villa 14 de Septiembre (2.123). El municipio es famoso por el turismo, especialmente el pueblo de Villa Tunari, donde se concentra la industria turística con infraestructura, y también por la cercanía del Parque Machia.

Demografía

Población

Véase también 
Ciudad de Villa Tunari (capital)

Referencias

Enlaces externos 
 Municipio Villa Tunari - Übersichtskarten Nr. 90102
 Municipio Villa Tunari - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 376 kB) (spanisch)
 Departamento Cochabamba - Sozialdaten der Municipios (PDF; 2,42 MB) (spanisch)

Municipios del departamento de Cochabamba